

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Sierakowice – wieś w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Sierakowice 
 Sierakowice – wieś w woj. śląskim, w pow. gliwickim, w gminie Sośnicowice

Inne 
 Sierakowice – gmina wiejska
 Sierakowice – nieczynna stacja kolejowa

Zobacz też 
 Dekanat Sierakowice, Sierakowice Lewe, Sierakowice Prawe, Sierakowice-Wybudowanie, Sierakowice Skierniewickie
 Nowy Sieraków, Sierakowo, Sieraków, Sierakówek, Sierakówka, Sierakówko